Regal Welsh Open 1994 – trzecia edycja turnieju Welsh Open, zaliczanego do światowego rankingu snookerowego. Odbywał się w dniach 30 stycznia – 5 lutego 1994 roku. Areną zmagań zawodników po raz trzeci była hala główna walijskiego Newport Centre.  Obrońca tytułu z 1993, Irlandczyk Ken Doherty przegrał w 3 rundzie rywalizacji z Anglikiem Davidem Roe. Zwycięzcą turnieju został Anglik Steve Davis, który pokonał w finale reprezentanta Szkocji Alana McManusa 9–6. Był to drugi przegrany finał McManusa z rzędu.

Drabinka turniejowa 
Na podstawie:

Fazy wstępne

Fazy finałowe 

Rozstawienia w drabince turniejowej sporządzono na podstawie miejsc zajmowanych przez zawodników w rankingu światowym na początku sezonu 1993/1994.

Brejki stupunktowe 
Podczas Welsh Open 1994 siedmiu zawodników uzyskało brejki o wartości ponad 100 punktów, łącznie zanotowano 15 takich wyników. Na podstawie:

 140  Dave Harold
 136, 121,113  Alan McManus
 133, 119, 103  Jimmy White
 127  Fergal O’Brien
 125, 111, 103  Steve Davis
 116, 110, 101  James Wattana
 106  Darren Morgan

Przypisy 

1994 w sporcie
1994 w Walii
Welsh Open